Orthezia är ett släkte av insekter som beskrevs av Louis Augustin Guillaume Bosc 1784. Orthezia ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vaxsköldlöss
Orthezia